Hope Valley ist der Name folgender geografischen Objekte:

in Australien:
 Hope Valley (South Australia), Vorort von Adelaide
 Hope Valley (Western Australia), Vorort von Perth

in den Vereinigten Staaten:
 Hope Valley (Kalifornien), Ort im Alpine County
 Hope Valley (Rhode Island), Ort im Washington County

in Großbritannien:
 Hope Valley (Derbyshire), Tal in Derbyshire

in Neuseeland:
 Hope Valley (Neuseeland), Tal in Canterbury

Siehe auch:
 Hopevale, Missionsstation in Queensland, Australien
 Tal der Hoffnung (Begriffsklärung)